Geografia historyczna
 Ultima Thule – w średniowieczu północna kraina wyznaczająca kraniec znanego świata; utożsamiana z krajami nordyckimi lub Arktyką;

Astronomia
 prowizoryczna nazwa planetoidy (486958) Arrokoth, nadana przed przelotem sondy kosmicznej New Horizons w styczniu 2019 roku;

 Muzyka
 Ultima Thule – zespół muzyczny ze Szwecji,
 Ultima Thule – album muzyczny zespołu Armia,
 Ultima Thule – toruńska grupa artystyczna,
 „Ultima Thule” – singel niemieckiego zespołu Tangerine Dream,
 „Ultima Thule” – utwór Grzegorza Turnaua z płyty Ultima

 Literatura
 Ultima Thule – opowiadanie Vladimira Nabokova
 Ultima Thule – opowiadanie Stefana Grabińskiego z tomu Demon ruchu
 Ultima Thule – encyklopedia powszechna

Zobacz też 
 Thule
 Ultima Thulée – album muzyczny francuskiego zespołu Blut Aus Nord.